Billa kan syfta på:

 Billa (film, 2007) – en indisk film från 2007  i regi av Vishnuvardhan

Geografi

Indonesien 

 Desa Billa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar